Berge kan syfta på: 

 Berge (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Berge (roman) – roman av Jan Kjærstad
 vom Berge – tysk adelssläkt från Westfalen
 M/S Berge Stahl – ett fartyg byggt 1986

Geografi

Grekland 
 Berge, Bisaltien – en historisk bosättning i regionen Bisaltien, i nuvarande regiondelen Serrai

Spanien 
Berge (kommun) – en kommun i provinsen Teruel

Sverige 
Berge, Brunflo distrikt – en by i Brunflo distrikt (Brunflo socken) i Östersunds kommun
Berge, Lockne distrikt – en by i Lockne distrikt (Lockne socken) i Östersunds kommun
Berge urskogs naturreservat – i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Tyskland 
 Berge, Gardelegen – en stadsdel i staden Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Berge, Homberg – en stadsdel i staden Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Berge, Prignitz – en ort och kommun i Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Berge, Nauen – en stadsdel i Nauens stadskommun, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Berge, Niedersachsen – en ort och kommun i Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Dammer Berge – en höjd i Landkreis Vechta, Niedersachsen

Byggnader 
Burg Berge – i Odenthal-Altenberg

Personer

Efternamn
 Berge (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Förnamn
Berge Olofson Ström (1688-1782), grosshandlare i Stockholm.
Berge Frondin (1718-1783), svensk historiker och bibliotekarie.

Se även
Berg (olika betydelser)
Bergen (olika betydelser)